Die Tashkent Open 2018 waren ein Tennisturnier der Damen in Taschkent. Das Hartplatzturnier der Kategorie International war Teil der WTA Tour 2018 und fand vom 24. bis 29. September 2018 statt.

Titelverteidigerinnen waren Kateryna Bondarenko im Einzel und die Paarung Tímea Babos/Andrea Hlaváčková im Doppel.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Tashkent Open fand vom 22. bis 23. September 2018 statt.

Folgende Spielerinnen hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2018
Tennisturnier in Taschkent